Глажево — топоним в России:

 Глажево — посёлок в Навлинском районе Брянской области, упразднён в 2000 года.
Глажево — деревня в Киришском районе Ленинградской области.
 Глажево — посёлок в Киришском районе Ленинградской области.
 Глажево —   посёлок при железнодорожной станции в Киришском районе Ленинградской области
 Глажево — железнодорожная станция на линии Волховстрой I — Кириши — Чудово Октябрьской железной дороги.

См. также 

 Глажева